Red Bank (Carolina del Sud)
 Red Bank (Nova Jersey)
 Red Bank (Tennessee)